Натуральне число 1967
 1967 рік до нашої ери
 1967 рік нашої ери